«Кровопускание» () — американский фильм ужасов 2002 года режиссёров Девин Хэмилтона и Дэннис Петерсена Премьера фильма в мире состоялась 24 декабря 2002 года.

Сюжет 
В центре сюжета этого фильма оказалась молодая девушка по имени Мэдди Паттерсон, которая собирается начать работать в фирме, где её знакомый парень Шон он состоит на должности начальника.

Вскоре главная героиня получает от Шона приглашение на свидание. На бурной вечеринке один из приятелей Мэдди приставляет ей своих друзей, которые представляются к девушки со странным и сомнительным предложением, заключающимся в том, что бы стать участь некого «Клуба убийц».

А главным условием вступления в этот клуб является убийство случайной жертвы. Неожиданно, члены этого клуба начитают умирать при странных обстоятельствах.

Когда Мэдди поняла, что это было гнусной шуткой, оказалось слишком поздно, в округе уже бродил безжалостный убийца, скрытый за маской, и вырезающий местных жителей одного за другим…

Критика 
Фильм получил умеренно негативные отзывы но конец фильма был непонятным.

В ролях 
 Дэбби Рошон — «Мэдди Паттерсон»
 Danny Wolske — «Шон»
 Аллен Нэйборс — «Крис»
 Орли Теппер — «Тилли»
 Ронни Джин Блевинс — «Питер»
 Лаура Нативо — «Лаура»
 Джули Стрэйн — «Линда»
 Бринк Стивенс — «Филлис Паттерсон»
 Ллойд Кауфман — «Карл Паттерсон»
 Тьюзди ДеКарло — «Тодд»

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2002 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы-слэшеры
Фильмы США 2002 года
Фильмы по алфавиту
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях